Antheus () ist in der griechischen Mythologie: 
 Antheus (Beiname), Beiname des Dionysos
 Antheus (Sohn des Agelaos)
 Antheus (Sohn des Antenor)
 Antheus (Gefährte des Aineias)
 Antheus (Sohn des Assesos), Geisel des Phoibos
 Antheus (Sohn des Nomion)
 Antheus (Sohn des Poseidon)

Siehe auch:
 Antaeus